Kosubek ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Kosubek (* 1941), deutsche literarische Übersetzerin
 Hans-Joachim Kosubek (* 1951), deutscher Politiker (CDU) und Bürgermeister
 Jasmin Kosubek (* 1987), deutsche Fernsehmoderatorin
 Siegfried Kosubek (* 1943), deutscher Sozialpädagoge und Sachbuchautor